Пашаев — фамилия азербайджанского происхождения; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Пашаев, Абдулали Мурад оглы (1886—1975) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Пашаев, Ариф Мир-Джалал оглы (1934) — азербайджанский учёный, академик Национальной академии наук.
 Пашаев, Атахан Аваз оглы (1938—2022) — азербайджанский историк, доктор исторических наук, директор Центрального государственного архива литературы и искусства Азербайджанской ССР (1966―1982).
 Пашаев, Бахшеиш Ханахмед оглы (1936—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Пашаев, Давид Гусейнович (1940—2010) — Герой России, дважды Лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 
 Пашаев, Максим Вагифович (1988—2008) — украинский футболист.
 Пашаев, Мир Джалал (1908—1978) — азербайджанский писатель, учёный-литературовед, доктор наук, профессор.
 Пашаев, Назар Абдулла оглы (1908—?) — азербайджанский советский историк, доктор наук, профессор.
 Пашаев, Низами Ханали оглы (1981) — азербайджанский тяжелоатлет, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.
 Пашаев, Ниямеддин Вагиф оглы (1980) — азербайджанский тхеквондист, чемпион мира.
 Пашаев, Омар Фазилевич (1988) — азербайджанский футбольный арбитр категории ФИФА.
 Пашаев, Осман Серверович (1977) — украинский крымскотатарский тележурналист.
 Пашаев, Павел Вагифович (1988) — украинский футболист.
 Пашаев, Парвин Фуад оглы (1988) — азербайджанский футболист.
 Пашаев, Тельман Паша оглы (1953) — советский борец вольного стиля.
 Пашаев, Хафиз Мирджалал оглы (1941) — советский физик и азербайджанский дипломат и деятель образования.
 Пашаев, Эльман Магеррам оглы (1971) — российский адвокат.

Составные фамилии



Примечания